Список всех самолётов Caproni начиная с Ca.1 (1910) и до Vizzola C-22J (1980).

Самолёты

Caproni (Taliedo): С Ca.1 по Ca.193

Cantieri Aeronautici Bergamaschi (CAB): С Ca.300 по Ca.355 
Самолёты Cantieri Aeronautici Bergamaschi, или просто Caproni Bergamasca,  были пронумерованы с 300 (серия 300). Исключение - Ca.301, более известный как A.P.1 или Ca.135.
Примечание: все самолёты здесь - монопланы.

Caproni Reggiane 
Самолёты Reggiane изначально имели обозначения от 400 (серия 400). Позже, компания приняла самостоятельное обозначение.
Примечание: все самолёты здесь - монопланы.

Caproni Vizzola 
В отличие от Cantieri Aeronautici Bergamaschi (CAB) и  Reggiane, не имела трёхзначного обозначения. Модели означались буквой F, скорее всего, по имени одного из первых конструкторов, г-на Фабрици. Vizzola C-22J получил номер того самолёта, продолжателем которого он является.
Примечание: все самолёты здесь - монопланы.

Kaproni Bulgarski 
Самолёты имели обозначение KB(Caproni на болг.) и производились в Болгарии.

(*) Chuchuliga, Papagal и Fazan с болгарского соответственно: жаворонок, попугай и фазан.

Caproni: другие обозначения 
Ниже представлены самолёты Caproni, которые имели нестандартные обозначения и были созданы в разное время различными конструкторами не из команды Капрони.

Самолёты Caproni Trento получили свой оригинальный дизайн после войны.Буква F является инициалом конструктора Стелио Фрати.

Проекты дальних бомбардировщиков Капрони времён Второй Мировой войны. Имеют номера 200.

Ссылки 
http://www.airwar.ru/firm/c.html - Уголок неба (Caproni в середине страницы)

Самолёты Caproni
Самолёты Италии